Název Těšov má více sídel:
 Těšov (Milíkov) – část obce Milíkov v okrese Cheb
 Těšov (Uherský Brod) – část města Uherský Brod v okrese Uherské Hradiště
 Dolejší Těšov – část města Hartmanice v okrese Klatovy
 Hořejší Těšov – část města Hartmanice v okrese Klatovy